Das Proton Cars World Matchplay 1994 war die erste Ausgabe des Darts-Majorturniers und wurde vom 1. bis zum 8. August 1994 vom World Darts Council im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool ausgetragen. Es war nach der WDC World Darts Championship 1994 das zweite Majorturnier der neu gegründeten Dartorganisation.

Gewinner des Turniers wurde am Ende der US-Amerikaner Larry Butler, welcher sich im Finale mit 16:12 gegen den aktuellen Weltmeister und die Nummer eins der Welt Dennis Priestley durchsetzen konnte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten und zweiten Runde wurde über eine Distanz von Best of 15 Legs gespielt. Im Viertelfinale und Halbfinale sowie dem Spiel um Platz 3 brauchte musste man mindestens 11 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Im Finale entschied dann eine Distanz von Best of 31 Legs.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 1994 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

1994
Dartveranstaltung 1994
Dartwettbewerb in Blackpool